Skrót AAFB może oznaczać:
 Altus Air Force Base, Oklahoma, USA
 Andrews Air Force Base, Maryland, USA
 Andersen Air Force Base, Yigo, Guam